Equilibrio es una serie de formato web cubana que se estrenó el 20 de febrero de 2023 en la plataforma de YouTube en el canal de su productora Cubaquín. Contó con la participación de un elenco en su mayoría de aficionados y la colaboración de proyectos en la ciudad de Camagüey.

Sinópsis 
Leo es un muchacho joven y amante de la lectura, quizás lo diferentes que son es lo que lo hace amigo de Thalía, una chica que le gusta la vida de rebelde. Los dos deciden emprender una nueva vida juntos, lejos de su pueblo, un campo alejado. Cuando llegan a la ciudad nuevas aventuras les esperan, allí conocerán a Claudia y Michel, dos muchachos que los reciben con el mayor cariño del mundo y sin pensarlo los envuelven en su vida. El Equilibrio se pierde cuando Óscar aparece y les hace pensar que es alguien totalmente diferente a quién es en realidad.

Producción 
El rodaje duró 6 meses, comenzó el 1 de septiembre de 2021 y culminó el 1 de febrero de 2022. Todas las locaciones que se utilizaron pertenecen a la provincia de Camagüey, destacan la Casa Mimote y el Casino Campestre. Contó con un equipo de producción integrado por aficionados a la creación audiovisual. Sin presupuesto y el apoyo de entidades que financien se llevó a cabo el rodaje de 6 capítulos con una duración de entre 9 y 15 minutos.

Elenco

Referencias 
Tomado de las Redes de la serie.
Entrevista al Director y Guionista. 
 Canal en YouTube

Serie web|Programas de televisión en español